La plaine d'Hélène (désignation internationale : Helen Planitia) est une plaine située sur Vénus dans le quadrangle de Godiva. Elle a été nommée en référence à Hélène, reine grecque dans l'Iliade, « le visage qui a lancé  navires ».

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des caractéristiques géologiques de Vénus
 Quadrangle de Godiva
 Géographie de la planète Vénus

Planitia sur Vénus
Quadrangle de Godiva